Villamartín puede referirse a las siguientes localidades de España:

Villamartín, municipio de Cádiz.
Villamartín de Campos, municipio de Palencia.
Villamartín de Don Sancho, municipio de León.
Villamartín de Sotoscueva, localidad de la Merindad de Sotoscueva, en Burgos.
Villamartín de Valdeorras, municipio de Orense.
Villamartín de Villadiego, localidad de Humada, en Burgos.
Villamartín del Sil, localidad de Páramo del Sil, en León.